Csepregi György (1927) motorversenyző
 Csepregi György (1952) motorcsónak-versenyző
 Csepregi György (1966) zeneszerző, képzőművész, irodalmi publicista
 Csepregi György (1976) labdarúgó (Békéscsaba)

Jegyzetek